Rathaus Königsberg steht für

Rathäuser in Königsberg (Preußen):
siehe: Rathäuser in Königsberg
darunter: „Handelshof“, Rathaus (Kaliningrad)
weitere:
 Rathaus Königsberg in Bayern
 Rathaus Königsberg in der Neumark